Forest Lake ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Forest Lake (Australien), Planstadt in Brisbane

in Neuseeland:
 Forest Lake (Neuseeland), Vorort von Hamilton

in den Vereinigten Staaten:
 Forest Lake (Illinois), census-designated place im Lake County
 Forest Lake (Kalifornien), unincorporated community im Lake County
 Forest Lake (Michigan), unincorporated community im Alger County
 Forest Lake (Minnesota), Stadt im Washington County
 Forest Lake Township im Susquehanna County, Pennsylvania

Forest Lake ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Forest Lake (Queensland)
 Forest Lake (Victoria)

in den Vereinigten Staaten:
 Forest Lake (Alabama)
 Forest Lake (Arizona)
 Forest Lake (Massachusetts)
 Forest Lake (See, Minnesota)
 Forest Lake (North Carolina)

Siehe auch:

 Lake Forest